Kikai Caldera, vulkaan
Kikai (Kagoshima), een gemeente  in de Japanse prefectuur Kagoshima.